На територији данашње Републике Јерменије, према Унесковој листи (закључно са 2011) налазе се укупно 8 објеката који се убрајају у категорију Светске баштине. 

Сви су груписани у 3 целине:
 Манастири Ахпат и Санајин
 Ечмијадзински манастир (обухвата Ечмијадзински сабор, Црква свете Рипсиме и Црква свете Гајане) и археолошки локалитет Звартноц
 Гегардски манастир и горњи део тока реке Азат.

Светска баштина у Јерменији

Кандидати за листу

Нематеријално културно наслеђе

Види још 
 Унеско
 Светска баштина
 Списак места Светске баштине у Европи

Референце

Спољашње везе 

 

Светска баштина у Јерменији
Јерменија